Onderdistrict in Indonesië
 Campaka (Cianjur), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Campaka (Purwakarta), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Campaka (Pasongsongan), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Campaka (Andir), een plaats in het regentschap Kota Bandung in de provincie West-Java
 Campaka (Campaka), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Campaka (Cigugur), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Campaka (Malangbong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java